Gazeta Lwowska steht für:

 Gazeta Lwowska (1811–1939), polnische Tageszeitung
 Gazeta Lwowska (1941–1944), Tageszeitung, die von der deutschen Besatzungsmacht herausgegeben wurde

Siehe auch:
 Lwiwska gaseta